

Список композицій 

Альбоми Judas Priest